Усть-Берёзовка — название нескольких населённых пунктов:
 Усть-Берёзовка — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Усть-Берёзовка — посёлок в Юрлинском районе Пермского края.
 Усть-Берёзовка — деревня в Серовском районе Свердловской области.